Bulgaars voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Bulgaars voetbalelftal onder 16 (vrouwen)